

Pessoas
Alice Liddell
Angélica Liddell
Basil Liddell Hart
Chuck Liddell
Eric Liddell
Samuel Liddell MacGregor Mathers

Outros
17670 Liddell

Desambiguações de sobrenomes